Sergueï Nikolaïevitch Iouran () (né le 11 juin 1969 à Louhansk en Ukraine) est un footballeur russe d'origine ukrainienne. Il jouait au poste d'attaquant avant de se reconvertir par la suite comme entraîneur.

Biographie

Carrière de joueur

Carrière internationale 

 13 sélections et 4 buts avec l'équipe d'URSS entre 1990 et 1991.
 3 sélections avec l'équipe de la CEI en 1992
 25 sélections et 5 buts en équipe de Russie entre 1992 et 1999
 Participation à la coupe du monde 1994 avec la Russie

Carrière d'entraîneur

Statistiques

Statistiques de joueur

Statistiques d'entraîneur

Palmarès

Palmarès de joueur 
 Dynamo Kiev
 Champion d'Union Soviétique en 1990.
 Vainqueur de la Coupe d'Union Soviétique en 1990.

 SL Benfica
 Vainqueur de la coupe du Portugal en 1993.
 Champion du Portugal en 1994.

 FC Porto
 Champion du Portugal en 1995.

 Spartak Moscou
 Champion de Russie en 1999.

Individuel
 Footballeur ukrainien de l'année en 1990.

Palmarès d'entraîneur 
 Mika Erevan
 Finaliste de la Coupe d'Arménie en 2016.
 FK Khimki
 Finaliste de la Coupe de Russie en 2020.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1969
Naissance à Louhansk
Naissance en RSS d'Ukraine
Footballeur international russe
Footballeur international des États indépendants
Footballeur ukrainien
Footballeur international soviétique
Joueur du Dynamo Kiev
Joueur du Benfica Lisbonne
Joueur du FC Porto
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Millwall FC
Joueur du Fortuna Düsseldorf
Joueur du VfL Bochum
Joueur du SK Sturm Graz
Entraîneur russe de football
Entraîneur du FK Chinnik Iaroslavl
Entraîneur du FK Khimki
Entraîneur du FK Astana
Entraîneur du FK Sibir Novossibirsk
Entraîneur du Baltika Kaliningrad
Entraîneur du SKA-Khabarovsk